La nazionale di pallavolo femminile della Norvegia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Norvegia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Norvegia.

Risultati
La nazionale di pallavolo femminile della Norvegia non ha mai partecipato ad alcuna competizione.

Collegamenti esterni
 

 
Pallavolo